Rue Maurice-Bouchor à Lyon.
 Rue Maurice-Bouchor à Paris.